Kitty est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom

Patronyme 
Dieudonné Kitty (1996-), gymnaste béninois

Toponyme

Kitty Hawk, ville de la Caroline du Nord

Arts et divertissement
Hello Kitty, marque déposée et un ensemble de produits marketings
Kitty Films, société de production japonaise
Waldo Kitty, série télévisée d'animation américaine
Salon Kitty, film franco-germano-italien (1976)
Kitty, une sacrée conférence, film allemand (1956)
Kitty the Kool, jeu vidéo sur PlayStation (1998)
Sunshine Kitty, album studio de la chanteuse suédoise Tove Lo
Kitty Lord, série de livres de l'auteure française Mélusine Vaglio
Kitty-Yo, label indépendant berlinois d'électroclash
Kitty in a Casket, groupe de musique punk autrichien

Voir aussi
Salon Kitty, maison close berlinoise

Kitty, nom anglais désignant un chaton
(9563) Kitty, astéroïde de la ceinture principale
Kittie, groupe de musique canadien